Miss Alaska Teen USA, est un concours de beauté féminin, pour les jeunes femmes de 15 à 19 ans vivant dans l'État de l'Alaska, l'élection est qualificatif pour Miss Teen USA.

Titulaires

1 Age au moment de l'élection de Miss Teen USA

Références

Liens externes

Miss Teen USA